

Аккайнарський сільський округ — адміністративна одиниця, Жамбильський район, Алматинська область
 Аккайнарський сільський округ — адміністративна одиниця, Катон-Карагайський район, Східноказахстанська область